

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Doliny – część miasta Rudnik nad Sanem
 Doliny – część miasta Szczyrk
 Doliny– część wsi Zaburze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Doliny– część wsi Wiszenki-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Doliny– część wsi Rozłopy w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Doliny– część wsi Szczawa w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica
 Doliny– część wsi Mszalnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Doliny– część wsi Znamirowice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Doliny– część wsi Borowa w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Doliny– część wsi Łazy w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Doliny– część wsi Korczyna w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Doliny – przysiółek wsi Kowalówka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów

 Kolonia Doliny – kolonia, przed 2023 r. Doliny, część wsi Broszki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew